Tiverton est une localité de l'Ontario, au Canada.
 Tiverton est une ville du Rhode Island, aux États-Unis.
 Tiverton est une ville du Devon, au Royaume-Uni.
 Tiverton est un village du Cheshire, au Royaume-Uni.

Homonymie de localités